Iturama kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iturama (ort), Minas Gerais, 
 Iturama (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar